Lady Sings the News (La chica del noticiario en Latinoamérica) es el segundo segmento del decimoséptimo episodio de la tercera temporada de la serie animada Las aventuras de Jimmy Neutrón.

Personajes
 Jimmy Neutrón
 Carl Weezer
 Sheen Estevez
 Cindy Vortex
 Libby Folfax
 Miss Fowl
 Sam
 Korky Shimasu
El Director William Willoughby

Trivia

 En este episodio, la voz de Sheen cambia a la de un adulto.
 Finalmente, Jimmy y Cindy se besan.
 Se revela que Sheen tiene una adicción a los dulces.
 Cuando Korky tiró a Sheen, Libby levantó a Sheen y se lo llevó cargando.
 Se revela que la Señorita Ave estuvo en la cárcel.

Frases
(Frases de la escena en la que Jimmy, Cindy, Sheen y Carl hablan las probabilidades de que dirá Libby de ellos aparte.)
...
 JIMMY: Se convirtió en un monstruo.
 CINDY: Ha hablado mal de todo el mundo.
 SHEEN: ¿Y eso que les interesa? Ya habló mal de nosotros.
 CINDY: ¡Lo hace todas las noches, señor despistado! ¿No crees que algún día hablara de tu adicción por el dulce?
(Sheen comienza a sacarse de la boca un montón de caramelos, uno por uno)
 CINDY: Y no quiero imaginar lo que dirá de Carl.
 CARL: No es cierto que me huelo los pies, aunque así parezca cuando practico yoga.
 LIBBY: Gracias por las historias
 CINDY: Libby que te ha pasado
 JIMMY: Oye, hagamos un trato deja tu segmento de chismes y te daré...
 SHEEN: ¡Dulces!
 JIMMY: No el puesto de repotera de Cindy.
(Cindy golpea a Jimmy en el hombro)
...

Episodios de series de televisión
The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius
Series dobladas al español en México
en:Lady Sings the News